Foveola puede hacer referencia a:

La foveola macular de la retina ocular.

La foveola gástrica de los animales,

La foveola (botánica) o domatia de las plantas, las "casitas para insectos".